Зозуля Роман Володимирович (* 1979) — український гімнаст, призер Олімпійських ігор.
 Зозуля Роман В'ячеславович (* 1989) — український футболіст, нападник, гравець національної збірної.